Quintus Fabius Vibulanus är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Fabius Vibulanus (konsul 485 f.Kr.), romersk politiker, konsul 485 och 482 f.Kr.
 Quintus Fabius Vibulanus (konsul 467 f.Kr.), romersk politiker, konsul 467, 465 och 459 f.Kr.
 Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, romersk politiker, konsul 423 och 412 f.Kr.